Фриско има више значења:
 Фриско (Северна Каролина)
 Фриско (Тексас)
 Фриско (Колорадо)